Melhan ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Meilhan (Gers)
 Meilhan (Landes)